In 2008 werd het 103de seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Paraguay. Het seizoen werd opgesplitst in een Torneo Apertura (15 februari – 29 juni) en een Torneo Clausura (25 juli – 7 december). Met ingang van deze voetbaljaargang wordt om twee landstitels gespeeld: de play-offwedstrijd tussen de kampioen van het voorjaar en het najaar is afgeschaft. De kampioen van dit seizoen, Libertad (Apertura) en (Clausura), plaatste zich rechtstreeks voor de tweede ronde van de Copa Libertadores 2009, net als Guaraní. Nacional begon in de voorronde van het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika.

Torneo Apertura

Uitslagen

Eindstand

Torneo Clausura

Uitslagen

Eindstand

Degradatie
Welke twee clubs aan het einde van het seizoen degraderen naar de División Intermedia werd bepaald aan de hand van het aantal behaalde punten per wedstrijd in de laatste drie seizoenen. Op basis daarvan viel ditmaal het doek voor nieuwkomer Silvio Pettirossi en was 3 de Febrero veroordeeld tot het spelen van een play-off promotie/degradatie tegen General Caballero, de nummer twee van de División Intermedia.

Play-offs

Promotie/degradatie

Club Atletico 3 de Febrero handhaaft zich op het hoogste niveau

Zie ook
Paraguayaans voetbalelftal in 2008

2008
Primera División